Otilia est un prénom féminin roumain. C'est également un nom de famille.

Personnalités 

 Otilia Bădescu (1970- ), joueuse de tennis de table roumaine ;
 Otilia Cazimir (1894-1967), écrivaine, poétesse, traductrice et journaliste roumaine.

Références

Voir aussi 
 Otília
 (401) Ottilia, astéroïde

Prénom féminin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme